Kohila (gemeente), een gemeente in Estland, provincie Raplamaa
 Kohila (plaats), een plaats in Estland, gemeente Kohila